Die 6. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 11. bis 21. Mai 1988 in Spanien ausgetragen. Sieger wurde der Gastgeber durch einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen über Portugal. Im Spiel um Platz drei besiegte die DDR die Bundesrepublik mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Es war das letzte Aufeinandertreffen zweier Mannschaften der Bundesrepublik und der DDR bei einem internationalen Fußballturnier. Trainer der Bundesrepublik Deutschland war der spätere Co-Trainer der A-Nationalmannschaft, Holger Osieck. In der U16 der BRD liefen unter anderem Spieler des 1. FC Kaiserslautern (Marco Haber und Tobias Weis) auf.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichten das Finale, die Halbfinalverlierer spielten um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum 

 Trainer: Frank Engel

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Alicante, Almendralejo, Antequera, Arroyo, Badajoz, Baraceldo, Basauri, Benidorm, Bilbao, Careres, Don Benito, Elche, Elda, Getafe, Getxo, Los Santos, Madrid, Málaga, Marbella, Mérida, Santa Pola, Santurce, Sestao und Valdemoro.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 
Da die DDR und Schweden nach der Vorrunde punkt- und torgleich waren, wurde ein Elfmeterschießen angesetzt. Dies gewann die DDR mit 5:4 und wurde dadurch Gruppensieger.

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Nationalmannschaft von  wurde somit zum zweiten Mal Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Iglesias – Martinez, Elizondo, Dadie, Gallardo, Calvo, Cuellar (Porro), Torre (Lopez), Urzaiz, Lasa, Delgado

Weblinks

Einzelnachweise 

1988
Fußballveranstaltung 1988
Fußball (Spanien)
Sportveranstaltung in Spanien